

Persone
 Gar Samuelson (1958-1999) – batterista statunitense
 Laurie Samuelson (1955) – triatleta statunitense
 Norbert Samuelson (1936) – filosofo e teologo statunitense
 Paul Samuelson (1915-2009) – economista statunitense
 Ralph Samuelson (1902-1977) – inventore dello sci nautico

Altro
 Condizione di Samuelson – in economia, relazione formulata dal Paul Samuelson